Jeans [džíns] může znamenat: 

Osoby
 Sir James Jeans (1877–1946) – britský fyzik a astronom
Ostatní
 Džíny